(, ) est un film dramatique japonais réalisé par Kei Kumai et sorti en 1981.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Tatsuya Nakadai : Yashiro
 Ichirō Nakatani : Toyama
 Yōko Asaji : Kawada
 Takashi Ebata : conducteur
 Torahiko Hamada : Tateno
 Isao Hashimoto : Ono
 Mikijirō Hira : Okuno
 Hisashi Igawa : prisonnier coréen
 Yoshio Inaba : Horii
 Takao Ito : Horiuchi
 Kaneko Iwasaki : Yoshiko Shimoyama
 Hiroshi Iwashita : Kawasaki
 Yōsuke Kondō : 
 Kōjirō Kusanagi : 
 Shigeru Kōyama : 
 Kappei Matsumoto : le docteur Hatano
 Noboru Nakaya : 
 Shōgen Nitta : Yoshikawa
 Junkichi Orimoto : 
 Eitarō Ozawa : 
 Daisuke Ryū : Maruyama
 Kinzō Shin : 
 Kin Sugai : Fusa
 Yūsuke Takita : Kawase
 Yasukiyo Umeno : 
 Kōji Yakusho : un journaliste
 Kei Yamamoto : Ōshima
 Hideji Ōtaki : Karasaawa

Notes et références

Liens externes 
 

Film japonais sorti en 1981
Film dramatique japonais
Film réalisé par Kei Kumai
Film en japonais
Adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma
Film policier japonais
Film japonais inspiré de faits réels